Бомо́н-ле-Ноне́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 60 км на північний захід від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 13 км на південний захід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Бомон-ле-Нонен, Ла-Невіль-Гарньє i Віллотран було об'єднано в новий муніципалітет Ле-О-Талікан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 368,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бомон-ле-Нонен на сайті французького Національного інституту географії
 Бомон-ле-Нонен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бомон-ле-Нонен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза